Jessica Yeaton (ur. 21 listopada 1991 w Perth) – australijska biegaczka narciarska amerykańskiego pochodzenia. Do 2014 reprezentowała Stany Zjednoczone. Uczestniczka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Australijscy biegacze narciarscy
Australijscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Perth
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991